SFJ steht für:

 Flughafen Kangerlussuaq in Grönland als IATA-Code
 Societé France-Japon, eine französisch-japanische Gesellschaft mit Sitz in Paris 
 StarFlyer, ICAO-Code der japanischen Fluggesellschaft
 Sydfyenske Jernbaner, die gebräuchliche Kurzform für Det Sydfyenske Jernbaneselskab, eine dänische Eisenbahngesellschaft, die eine Reihe von Bahnstrecken in Südfünen baute und betrieb. 

SFJ